Quissama, município de Angola
Parque Nacional da Quissama, um parque nacional em Angola
Sama (língua), uma língua africana.

Não confundir com Quissamã, um município brasileiro do estado do Rio de Janeiro.